ФИНЭК:

 ФИНЭК — Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.
 ФИНЭК — команда по бадминтону из Санкт-Петербурга.